Harper House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harper House (Florida), ID-Nr. 04000969
 Harper House (Johnston County, North Carolina), ID-Nr. 70000459
 Harper House (Randolph County, North Carolina), ID-Nr. 79003347
 Harper House (Virginia), ID-Nr. 05001623